Carlos Luis de Hohenlohe-Langenburg (en alemán: Karl Ludwig zu Hohenlohe-Langenburg; Langenburg, 10 de septiembre de 1762-ibidem, 4 de abril de 1825) fue el tercer príncipe soberano de Hohenlohe-Langenburg. Era el hijo mayor de Cristián Alberto de Hohenlohe-Langenburg y de su esposa, la princesa Carolina de Stolberg-Gedern.

Desde 1815 hasta 1825 sostuvo un asiento en la asamblea de los estados de Wurtemberg, y desde 1820 en la primera cámara de los estados reorganizados, pero a partir de 1819 dejó que fuera su hijo y heredero, el príncipe Ernesto.

Matrimonio y descendencia 

El 30 de enero de 1789 contrajo matrimonio en el castillo de Kliczków con la condesa Amalia Enriqueta de Solms-Baruth (1768-1847), hija del hija del conde Juan Cristián II de Solms-Baruth y de su esposa, la condesa Federica Luisa de Reuss-Köstritz. El matrimonio tuvo trece hijos:

 Luisa Carolina (1789-1789).
 Isabel (1790-1830), se casó con Víctor Amadeo, landgrave de Hesse-Rotenburg, duque de Ratibór. El matrimonio solo procreó una hija nacida muerta.
 Constanza (1792-1847), se casó con Francisco José, V príncipe de Hohenlohe-Schillingsfürst, con descendencia.
 Emilia (1793-1859), se casó con el conde Federico Luis de Castell-Castell, con descendencia.
 Ernesto I (1794-1860), príncipe de Hohenlohe-Langenburg. Se casó en 1828 con la princesa Feodora de Leiningen (1807-1872), hermana de la reina Victoria del Reino Unido, con descendencia.
 Federico (1797-1797).
 María Enriqueta (1798-1798).
 Luisa (1799-1881), se casó con el príncipe Adolfo de Hohenlohe-Ingelfingen.
 Juana (1800-1877), se casó con el conde Emilio Cristián de Erbach-Schönberg.
 Inés (1804-1835), se casó con Constantino, príncipe heredero de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, con descendencia.
 Gustavo Enrique (1806-1861).
 Elena (1807-1880), se casó con el duque Eugenio de Wurtemberg, sobrino del rey Federico I de Wurtemberg, con descendencia.
 Enrique (1810-1830).

Abuelo de Europa 

Debido al matrimonio de sus hijos y nietos, es ancestro de varios monarcas europeos:

 Juan Adán II de Liechtenstein es el bisnieto de la infanta María Teresa de Portugal, cuya madre, Adelaida, era nieta de Amalia Enriqueta.

 Enrique de Luxemburgo también es descendiente de Adelaida a través de su hija, María Ana.

 Carlos XVI Gustavo de Suecia es hijo de Sibila, quien era tataranieta del hijo de Amalia Enriqueta, el príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg.

 Beatriz de los Países Bajos es hija del príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, quien era bisnieto de la hija de Amalia Enriqueta, Emilia.

 Sofía de España y Constantino II de Grecia son hijos de Federica de Hannover, cuya abuela, la emperatriz Augusta Victoria, era nieta del hijo de Amalia Enriqueta, el príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg.

Ancestros

Sucesión

Referencias 
 Franz Josef Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst: Monarchen – Edelleute – Bürger. Die Nachkommen des Fürsten Carl Ludwig zu Hohenlohe-Langenburg 1762–1825, 2nd edition, Degener & Co., Neustadt a. d. Aisch, 1963 (Bibliothek familiengeschichtlicher Arbeiten, vol. 13)

Enlaces externos 
 Genealogy of the Hohenlohe family
 The connection between Hohenlohe-Langenburg and Greece

Príncipes de Hohenlohe-Langenburg
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Wurtemberg
Nacidos en Langenburg